Companyia Ferroviària del Nord-est, companyia de ferrocarril del Brasil
 Coordination des forces nouvelles, partit polític de Togo